Ленски рејон је територија која може да се односи на:

 Ленски рејон (Архангелска област) — општински рејон у саставу Архангелске области у Руској Федерацији;
 Ленски рејон (Јакутија) — општински рејон у саставу Јакутије;
 Ленски рејон (Свердловска област) — рејон у Свердловској области, постојао у периоду 1946—1956 година.